

Persone 
 Jeff Olson (1962) – musicista statunitense
 Jeff Olson (1966) – sciatore statunitense
 Jeff Olson – allenatore di football americano statunitense
 Jeff Olson – attore statunitense
 Jeff Olson – cantante statunitense